Ser kan syfta på:

Serin, en aminosyra

Grekland 
1 Serrai, prefekturhuvudort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón,

Guernsey 
2 Sark, ö,

Indien 
3 Nunkun, bergstopp, Jammu och Kashmir,

Spanien 
4 Río Sor, vattendrag, Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar